Tattnall ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Fenwick Tattnall (1788–1832), US-amerikanischer Politiker
 Josiah Tattnall (1794–1871), US-amerikanischer Marineoffizier
 Josiah Tattnall senior (~1764–1803), US-amerikanischer Politiker

Tattnall ist der Name mehrerer nach Josiah Tattnall benannter Schiffe der US-Marine:

 USS Tattnall (DDG-19), Zerstörer der Charles-F.-Adams-Klasse
 USS Tattnall (DD-125), Zerstörer der Wickes-Klasse

Tattnall steht außerdem für:

 Tattnall County, ein County im US-Bundesstaat Georgia